Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Florida 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Tracy Austin e Betty Stöve che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-2, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (primo turno)
 Tracy Austin /  Betty Stöve (campionesse)

 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Florida 1979